Баньос-де-Риоха ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Занимает площадь 9,21 км². Население — 83 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Torre fuerte de Baños

Муниципалитеты Риохи